Electrión  puede referirse a:
Electrión rey de Micenas, hijo de Perseo y de Andrómeda, que casó con su sobrina Anaxo o Anasaso, de quien tuvo a Alcmena y varios hijos varones.
Electrión, hijo de Etono, nieto de Beoto y padre de Leito.